Capitan Harlock – manga e anime di fantascienza creato da Leiji Matsumoto
Capitan Harlock – film d'animazione in computer grafica del 2013
Capitan Harlock/I corsari delle stelle – singolo discografico del gruppo La banda dei bucanieri